Анато́лий Васи́льевич Ни́конов (14 августа 1923 — 8 сентября 1983) — советский журналист и общественный деятель.

Биография 
Коренной москвич, из рабочей семьи. Окончив артиллерийскую спецшколу, стал студентом МАИ.

В 1942 году окончил Артиллерийскую краткосрочную школу, служил на фронтовых аэродромах.

После демобилизации окончил окончил истфак МГУ. Работал в секторе печати ЦК ВЛКСМ. С 1954 года — заместитель главного редактора журнала «Вокруг света». Заместитель редактора (1959—1961), редактор журнала «Смена» (1961—1963).

С марта 1963 по декабрь 1970 года редактор журнала «Молодая гвардия». Подвергся резкой критике после публикации статей Чалмаева, Лобанова, Семёнова, романа Ефремова «Час Быка», и был уволен. «ЦК комсомола не смог отстоять руководство журнала „Молодая гвардия“. Он вынужден был снять главреда Анатолия Никонова. Правда, совсем пропасть ему не дали. Его потом перевели на равнозначную должность в другой журнал — „Вокруг света“», — отмечал В. В. Огрызко.

С 1971 года и до конца своих дней возглавлял журнал «Вокруг света».

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры РСФСР

 орден Дружбы народов
 орден «Знак Почёта»
 несколько медалей
 медаль "За боевые заслуги"

Примечания

Ссылки 
 Краткие cведения об участниках чтений на площади Маяковского, их наcтавниках, друзьях и недругах, а также о самиздатских журналах и самодеятельных объединениях, упомянутых в книге 
 БЭРН. НИКОНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (14.09.1923—8.08.1983), ЖУРНАЛИСТ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ.
 Митрохин Н. А. «Русская партия». Фрагменты исследования  Новое литературное обозрение, 2001, № 48.
 Подвиг народа

Главные редакторы журнала «Молодая гвардия»
Выпускники исторического факультета МГУ
Похороненные на Кунцевском кладбище